het aanbrengen van lijm, een kleefmiddel
 Lijmen (film), een televisiefilm uit 1962 naar een roman van Willem Elsschot
 Lijmen (televisieserie), een miniserie uit 1970 met o.a. Jan Blaaser en Bob de Lange

Zie ook 
 Lijmen/Het been (doorverwijspagina)